Krásná Lípa ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Krásná Lípa, (Schönlinde), Stadt im Okres Děčín
 Krásná Lípa (Schönlind bei Krima), Ortsteil der Gemeinde Křimov im Okres Chomutov; siehe Krásná Lípa (Křimov)
 Krásná Lípa u Šindelové (Schönlind bei Neudek), Ortsteil der Gemeinde Šindelová im Okres Sokolov
 Krásná Lípa (Březová) (Schönlind bei Kirchenbirk), aufgelassene Ortschaft auf den Fluren der Gemeinden Rovná und Březová   im Okres Sokolov
 Krásná Lípa (Cheb) (Schönlind bei Eger), aufgelassene Ortschaft auf den Fluren des Ortsteils Háje (Gehaag) der Stadt Cheb im Okres Cheb